Raggruppamento Popolare per il Progresso (Rassemblement Populaire pour le Progrès) – partito politico gibutiano
 Rastriya Prajatantra Party – partito politico nepalese
 Relazione previsionale e programmatica